Za optimalno funkcioniranje današnjeg svijeta, potrebni su različiti oblici energije. Nezamislivo je voditi kućanstvo ili neki poslovni objekt bez struje, grijanja, hlađenja ili rasvjete.  Stoga je za i očekivati velike potrebe čovječanstva za potrošnjom energije. U kućanstvima i poslovnim objektima, u 2017. godini je ukupna potreba za potrošnjom energije iznosila otprilike 76 000 TWh. Od ukupne potrebe za potrošnjom energije                                                                                                                          u kućanstvima, skoro 64% otpada na grijanje.

Biomasa je jedan od energenata koji se koristi za grijanje ljudi i objekata još od pamtivijeka. Najbolji primjer za to je drvo, koje je do otkrića fosilnih goriva bilo najzastupljeniji energent za grijanje. Osim drvne, u biomasu još spadaju i ostaci iz poljoprivrede, od životinja te biomasa iz otpada. Glavna prednost korištenja biomase za zagrijavanje, u odnosu na fosilna goriva, je u tome što ne dolazi do otpuštanja štetnog ugljikovog dioksida u atmosferu. Prema podacima za 2017., potrošnja biomase za potrebe grijanja u kućanstvima i poslovnim prostorima iznosi približno 34% udjela od ukupne potrebe za potrošnjom energije u navedenim objektima, odnosno skoro 53% od ukupnog udjela energije koji se koristi za grijanje u kućanstvima.      

Jedno od modernijih, ali istodobno elegantnih rješenja problema grijanja, bilo u poslovnim prostorima ili kućanstvima, je sustav za centralno grijanje (CTS).                                                                                                       Izvedba tog sustava se sastoji od zajedničkog uređaja ili postrojenja, iz kojeg se toplina prijenosnicima dovodi do daljnjih prostorija ili objekata.                                                                                                                        Potrošnja topline iz sustava za centralno grijanje u kućanstvima i poslovnim objektima, za 2017. godinu, predstavlja oko 13% od ukupne potrebe za potrošnjom                                                                                               energije u istima. Također, udio potrošnje topline iz sustava za centralno grijanje predstavlja i gotovo 20% ukupnog udjela energije, potrebnog za grijanje kućanstva.

Poveznice 
http://lert.co.nz/map/ - stranica gdje su izrađene karte

Izvori

Energetika